Чемпионат Европы по академической гребле 1924 года были проведены на Цюрихском озере в швейцарском городе Цюрих. Соревнования были только среди мужчин, они соревновались в шести из семи олимпийских классов лодок (M1x, M2x, M2-, M2+, M4+, M8+) также, как они гребли ранее на летних Олимпийских играх 1924 года в Париже. Новый олимпийский класс лодок «Четвёрки распашные без рулевого» (M4 -) не был частью чемпионата Европы по гребле в этом году и впервые будет представлен в следующем году. Это был первый раз, когда лодка класса «Двойки распашные без рулевого» была частью регаты.

Результаты соревнований

Примечания 

Чемпионаты Европы по академической гребле
Чемпионаты Европы в 1924 году
Чемпионаты Европы в Цюрихе